Palau Reial d'Amsterdam
 Palau Reial de Berlín
 Palau Reial de Bulgària, actualment seu de la Galeria Nacional d'Art (Bulgària)
 Palau Reial de Caserta a Nàpols
 Palau Reial d'Estocolm
 Palau reial de Fes, complex palatí del centre de Fes (Marroc)
 Palau Reial de Lesotho
 Palau Reial de Lituània
 Palau Reial de Madrid
 Palau Reial de Manacor
 Palau Reial de Milà
 Palau Reial de Nàpols
 Palau Reial d'Oslo
 Palau Reial (París)
 Palau Reial de Phnom Penh
 Palau Reial de Tonga
 Palau Reial de Torí
 Palau Reial de Torroella
 Palau Reial de Varsòvia
 Palau Reial de València
 Palaus Reials d'Abomey
 Palau Reial Major, edifici a la plaça del Rei de Barcelona, al barri gòtic, residència dels comtes de Barcelona i reis d'Aragó 
 Palau Reial Menor de Barcelona
 Palau Reial o Hala dels Draps, edifici a la plaça del Pla de Palau de Barcelona
 Palau Reial de Pedralbes edifici al districte de les Corts de Barcelona
 Palau Reial de Vilafranca del Penedès
 Estació de Palau Reial, estació a l'Avinguda Diagonal al districte de Les Corts de Barcelona